Mauro Molina puede referirse a:
 Mauro Molina García (2001-), futbolista español;
 Mauro Julián Molina (1999-), futbolista argentino.